Ранчо Конкордија има више значења:

 Ранчо Конкордија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Конкордија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику